Појам Аделаида може да се односи на:
 Аделаида Пољска
 Аделаида дел Васто, краљица Јерусалима, жена краља Балдуина I
 Аделаида од Италије, друга супруга светог римског цара Отона Великог
 Острво Аделаида,

Види још 
 Аделејд (вишезначна одредница)